Выборы депутатов Заксобрания Иркутской области третьего созыва состоялись в Иркутской области 9 сентября 2018 года в единый день голосования.

Социология

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Сайт избирательной комиссии Иркутской области

Иркутская область
Выборы в Иркутской области
Иркутская область
2018 год в Иркутской области